Midori kan syfta på:

 Midori Gotō –  en japansk-amerikansk violinist som uppträder under artistnamnet Midori
 Midori Ito (1969–) –  en japansk före detta konståkare
 Midori, Gunma – en stad i Japan
 Midori (likör) – en ljusgrön likör med melonsmak tillverkad av Suntory
 Midori (operativsystem) – kodnamnet för ett operativsystem utvecklat av Microsoft
 Midori (musikgrupp) – ett japanskt jazz-punk fusion band
 Midori (webbläsare) – en webbläsare baserad på renderingsmotorn WebKit
 Midori-ike – en sjö i Antarktis